Daszkowce – wieś w rejonie starosieniawski, w obwodzie chmielnickim.

Zabytki
 pałac, wewnątrz stiukowe rozety na suficie, przy wejściu półokrągłe pilastry, po 1945 r. funkcjonowała w nim szkoła

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Rejon starosieniawski
Wsie w obwodzie chmielnickim